Abel Tasman est un navigateur néerlandais ayant donné son nom à :

Toponymes

La presqu'île Tasman, située sur la côte est de la Tasmanie, et administrée par le conseil de Tasman, une zone d'administration locale tasmanienne.

La Mer de Tasman ;
 La région de Tasman ;
 La baie de Tasman ;
 La rivière Tasman, cours d’eau de l’Île du Sud ;
 Le glacier Tasman, dans l'Île du Sud, plus grand glacier du pays.

Navires 
 L’Abel Tasman est une goélette néerlandaise construite en 1913 ;
 Le Tasman Spirit était le nom d'un pétrolier sous pavillon grec à l'origine d'une marée noire en 2003.

Divers 
 Tasman était le moteur de rendu de la version Macintosh d'Internet Explorer ;
Tasman Rugby Union est la fédération de rugby à XV représentant la baie de Tasman, sur la côte nord-est de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. 
Patronyme néerlandais